Per stazione di Friedrichsberg si può intendere:
 stazione di Friedrichsberg – stazione ferroviaria di Amburgo
 stazione di Friedrichsberg – denominazione dal 1872 al 1897 della stazione di Berlino Frankfurter Allee